"prześwietlenie" –- popularna nazwa zdjęcia uzyskanego przy pomocy promieni Roentgena
 prześwietlenie w fotografii – nadmierne naświetlenie materiału światłoczułego, którego skutkiem jest spłaszczenie kontrastu
 Prześwietlenie –- program publicystyczny TVN